Nessorhamphus är ett släkte av fiskar. Nessorhamphus ingår i familjen Derichthyidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Ålartade fiskar
Nessorhamphus